Нижче наведено список 23 муніципалітетів провінції Карбонія-Іглезіас. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Карбонія-Іглезіас